Моне́тчиковский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Монетчиковский переулок.
 2-й Монетчиковский переулок.
 3-й Монетчиковский переулок.
 4-й Монетчиковский переулок.
 5-й Монетчиковский переулок.
 6-й Монетчиковский переулок.